May steht für:
 May (Familienname), ein Familienname – dort auch zu Namensträgern
 May (Vorname), ein englischer weiblicher Vorname
 May (Patrizierfamilie), eine Berner Patrizierfamilie
 May (altägyptischer Bürgermeister)
 May (Gattung), eine Gattung der Riesenkrabbenspinnen
 (348) May, ein Asteroid
 May (Film), ein US-amerikanischer Film von Lucky McKee
 May Holding, ein Unternehmen in Erftstadt-Köttingen, Nordrhein-Westfalen
 Iljuschin Il-38 „May“, ein sowjetisches U-Boot-Abwehrflugzeug
 May-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 May Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 May Valley, Tal im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Kap May, Kap an der Shackleton-Küste in der Ross Dependency, Antarktika
 MAY (Band), eine deutsche Indietronic Band
 May’s, ein japanisches J-Pop-Duo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 May (Idaho)
 May (Kalifornien)
 May (Kentucky)
 May (Missouri)
 May (Oklahoma)
 May (Texas)
 May (West Virginia)
 May Acres (Tennessee)
 May City (Iowa)
 May Corner (Wisconsin)
 May Creek (Washington)
 May Hill (Ohio)
 May Hilltop (South Carolina)
 May Junction (Washington)
 May Valley (Colorado)

Verlage:
 Adolf May, ein ehemaliger Kunstverlag
 Eduard Gustav May, ein ehemaliger Kunstverlag

may steht für:
 Malaiische Sprache (ISO-639-2-Code [B])

MAY steht für:
 Clarence A. Bain Airport (IATA-Code), Mangrove Cay auf Andros (Bahamas)

Siehe auch:
 Mey, Mai (Begriffsklärung), Mei, MAE, Maj
 LeMay
 May December, Spielfilm von Todd Haynes
 May Township

Abkürzung